Кокколоба () — род вечнозелёных деревьев, кустарников и лиан семейства .

Ботаническое описание 
Вечнозеленые невысокие деревья, кустарники и лианы.
Листья очередные, сидячие или черешковые, округлые, сердцевидные и овальные остроконечные, цельнокрайные, плотные или кожистые, как правило, до 20 см в длину, хотя у Coccoloba gigantifolia они достигают 200 см, что делает этот вид одним из самых крупнолистных двудольных древесных растений. Цветки собраны в верхушечные кисти или в колосья. Тычинок 6—8. Размножение семенами и черенками.

Распространение 
Распространены в тропиках обеих Америк.

Применение 
Некоторые виды используются как декоративное комнатное растение.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 177 видов:

Примечания 

Гречишные
Флора Южной Америки
Флора Северной Америки